Stehlík může být:

 zpěvný pták z čeledi pěnkavovitých
 stehlík obecný –  Carduelis carduelis
 stehlík oranžovozobý –  Linurgus olivaceus
 stehlík dlaskovitý –  Rhynchostruthus socotranus

kopec
 Stehlík (Blatenská pahorkatina) (455,6 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jihozápadně od Nepomuku v okrese Plzeň-jih

příjmení
 Antonín František Stehlík (1921–1989) – český malíř a novinář
 Antonín Stehlík (1904–1972) – kapitulní vikář pražské arcidiecéze
 Dana Stehlíková (* 1954) – česká historička umění a grafička
 Džamila Stehlíková (* 1962) – česká lékařka a politička kazašského původu
 Eduard Stehlík (* 1965) – český historik a spisovatel
 Eduard Stehlík (matematik) (1930–2010) – český matematik
 Eva Stehlíková (1941–2019) – česká překladatelka
 František Stehlík (1904–1939) – český fotbalista
 Ivan Stehlík (* 1946) – český hokejista
 Jan Stehlík (basketbalista) (* 1986) – český basketbalista
 Jan Stehlík (scenárista) (* 1963) – český scenárista, režisér a herec
 Jan Stehlík (zpěvák) – český bluesový zpěvák, kytarista a autor písní, člen skupiny St. Johnny
 Jindřich Stehlík (* 1992) – český fotbalový útočník
 Josef Stehlík (1915–1991) – český stíhač v Británii
 Karel Stehlík (1912–1985) – český malíř
 Ladislav Stehlík (1908–1987) – český básník, spisovatel a malíř
 Luděk Stehlík (* 1965) – český hokejista
 Markéta Stehlíková (* 1984) – česká herečka
 Marko Stehlík (* 1963) – český podnikatel, syn Vladimíra
 Michal Stehlík (* 1976) – český historik a vysokoškolský pedagog
 Milan Stehlík (1944–2021) – český filmový a divadelní herec a dabér
 Miloslav Stehlík (1916–1994) – český dramatik
 Miloš Stehlík (1923–2020) – český historik umění a památkář
 Miroslav Stehlík (1956–1986) – český vrah
 Petr Stehlík (* 1977) – český atlet
 Radek Stehlík (* 1973) – český umělec a podnikatel
 Richard Stehlík (* 1984) – slovenský hokejista
 Vladimír Stehlík (1944–2023) – český architekt a podnikatel, otec Marka

rod Stehlíků z Čeňkova
 Bartoloměj Stehlík z Čeňkova starší (1542–1619) – český politik, měšťan a sládek, zakladatel rodu
 Bartoloměj Stehlík z Čeňkova mladší – český politik, rytíř, purkmistr Plzně v letech 1635–1637, syn Bartoloměje st.
 František Stehlík z Čeňkova – český politik, purkmistr Plzně v letech 1801–1808
 Jan Václav Stehlík z Čeňkova – český politik, purkmistr Plzně v letech 1734–1744
 Kašpar Ladislav Stehlík z Čeňkova (1571–1613) – český matematik a astronom, syn Bartoloměje st.

Externí odkazy 
 

Česká příjmení